Prusinowice steht für folgende Orte in Polen:

 Prusinowice (Łęczyca)
 Prusinowice (Lutomiersk)
 Prusinowice (Pakosławice)
 Prusinowice (Świercze)
 Prusinowice (Szadek)
 Prusinowice (Waśniów)